Le terme Yili peut faire référence à :
 Le Yili () est une description de l’étiquette et des rituels suivis par la petite aristocratie des Zhou lors des événements privés (mariages etc.) et publics ;
 Nom chinois de la rivière Ili ;
 La Préfecture autonome kazakhe d'Ili dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang en République populaire de Chine où cette rivière prend sa source ;
 La race de chevaux originaire de cette même région ;
 Le Yili Group, entreprise chinoise d'agroalimentaire.